Krätschmer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-Günther Krätschmer (1920–1984), deutscher SS-Führer und Autor
 Rudolf Krätschmer (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Pius Krätschmer (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Simon Krätschmer (Simon Martin „Bimon“ Krätschmer; * 1979), deutscher Fernsehmoderator
 Wolfgang Krätschmer (* 1942), deutscher Physiker

Siehe auch
 Kretschmer
 Kratschmer